

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Martw“ beginnt.

Martw 



Martwi 
 Martwick, Robert (* 1966), US-amerikanischer Politiker (Demokratische Partei), Abgeordneter im Repräsentantenhaus von Illinois
 Martwig, Otto (1903–1945), deutscher Fußballspieler